Raaz (Hindi: राज़, Urdu: راز, übersetzt: Geheimnis) ist der Titel einiger Bollywoodfilme:
 Raaz (1967) mit Rajesh Khanna und Babita
 Raaz (1981) mit Raj Babbar und Helen (Schauspielerin)
 Raaz (2002) mit Dino Morea und Bipasha Basu

Siehe auch:
 Raatz
 RAZ